Подножие:
 Подножие — подставка под ноги.
 Подножие — в географии, нижняя часть склона, холма или горы.
 Материковое подножие — внешняя часть континентальной окраины
 Подножие колонки — часть колонки цветка.
 Подножие — в архитектуре, синоним базы или цоколя.